Adams-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Adams-Gletscher (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Adams-Gletscher (Wilkesland) im Wilkesland, Antarktis
 Adams-Gletscher (Viktorialand) im Viktorialand, Antarktis